Körmendi Ferenc (1900–1972) író
 Körmendi Ferenc (1940–2013) vajdasági magyar atomfizikus, országgyűlési képviselő